Marienhausen bezeichnet:
 eine Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, siehe Marienhausen
 einen Ort in Lettland, siehe Viļaka
 ein ehemaliges Kloster in Rüdesheim, siehe Kloster Marienhausen
 das Sommerhaus von Maria von Jever in Sande mit dem Wahrzeichen des Ortes, dem Marienturm

Siehe auch: Marienhaus